Miejscowości w USA:
 Lindsey – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
Gminy w USA:
 Lindsey (ang. Lindsey Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Benton
W Wielkiej Brytanii:
 Lindsey – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Parts of Lindsey – byłe hrabstwo w Anglii